Tell Me Why – A Beatles dala
Tell Me Why – Declan Galbraith dala
Tell Me Why – videójáték
Tell Me Why – Románia dala a 2002-es Eurovíziós dalfesztiválon
Tell Me Why – Axwell–Steve Angello együttműködés 2006-ban